Lebret  oder LeBret ist der Familienname folgender Personen:
 Évelyne Lebret (* 1938), französische Sprinterin und Mittelstreckenläuferin 
 Johann Friedrich LeBret (auch Lebret; 1732–1807), deutscher Theologe, Historiker, Hochschullehrer, Abt zu Lorch und Propst der Stiftskirche St. Georg in Tübingen
 Karl Friedrich Lebret (1764–1829), württembergischer Theologe und Bibliothekar

Lebret steht auch für:
 Lebret, ein Dorf in der kanadischen Provinz Saskatchewan

Siehe auch:
 Le Bret